Il termine aguas o águas (letteralmente dallo spagnolo e dal portoghese: plurale di acqua, ovvero "acque") può riferirsi a:

Geografia 
Brasile
Águas Mornas – città.
Perù
Aguas Calientes – città.
Porto Rico
Aguas Buenas – città.
Spagna
Aguas – comune  della Aragona.
Aguas Cándidas – comune  della Castiglia e León.
Dos Aguas – comune della Comunità Valenciana.
Siete Aguas – comune della Comunità Valenciana.
Muro de Aguas – comune della La Rioja.

Persone 
José Águas – ex calciatore portoghese.
Raul Águas – allenatore di calcio e calciatore portoghese.
Rui Águas – calciatore portoghese.